Leitariegos puede referirse a:

Leitariegos, parroquia del concejo asturiano de Cangas del Narcea, en España.
Estación de esquí de Leitariegos, en la provincia de León, España.
Puerto de Leitariegos, paso montañoso de la cordillera Cantábrica, en Cangas del Narcea, Asturias (España).